Salvadoraceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Salvadoraceae ingår i ordningen Capparales, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Salvadoraceae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Salvadoraceae